Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Hinoki, de la Clase Momo, activo desde 1917 hasta 1940.
 El Hinoki, de la Clase Matsu, activo desde 1944 y hundido en 1945.

Nombres de buques de guerra de Japón